Església del Carme o Centre del Carme, parròquia de València
 Església del Carme, edifici religiós modernista al barri del Raval de Barcelona
 Església del Carme, edifici religiós modernista a la Diagonal de Barcelona
 Església del Carme de Manresa, església gòtica al Puigmercadal de Manresa 
 Església del Carme (Palamós)
 Església del Carme (Tàrrega)
 Església del Carme (Valls), església parroquial